Adam Federici, né le  à Nowra-Bomaderry (Australie), est un ancien footballeur international australien qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie

Statistiques

Palmarès

En club 
Reading
 Champion d'Angleterre de D2 en 2012.

Distinction personnelle 
 Joueur du mois de D2 anglaise en

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international australien
Gardien de but au football
Joueur du Reading FC
Joueur du Bristol City FC
Joueur du Southend United FC
Joueur de l'AFC Bournemouth
Gardien de but du Stoke City FC
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2008
Naissance le 31 janvier 1985
Naissance en Nouvelle-Galles du Sud